Ha a Wikipédia sablonjairól szeretnél olvasni, nézd meg a Wikipédia:Hogyan használd a sablonokat vagy a Wikipédia:Sablonok listája lapot.

A sablon olyan, előre megírt szöveg, amelyben csak néhány üres helyet kell kitölteni. Gyakran használják például hivatalos levelek írásakor. A számítástechnikában a szöveg mellett használják a kifejezést programokra és egyéb adatokra is – például a C++ nyelvben a sablon olyan szerkezet, amelybe változótípust behelyettesítve kész osztályt vagy függvényt kapunk.

Források

Külső hivatkozások

Számítástechnika